Ларс Густав Габриель Холлмер (1948—2008) — шведский аккордеонист, клавишник и композитор, автор разнообразной музыки — от скандинавской танцевальной до прог-рок-композиций. Холлмер был основателем и участником многих групп, большинство из которых записывались в The Chickenhouse, его студии в Уппсале. Его работы с коллективом Samla Mammas Manna считаются прогрессивным роком. Вместе с тем, Холлмер-аккордеонист был способен сотрудничать с музыкантами, играющими в самых разнообразных стилях — его музыка гармонично сочетается с Accordion Tribe, с экспериментальной музыкой Фреда Фрита или с японским джазом. Холлмер был кинокомпозитором, писал музыку к театральным и танцевальным постановкам. Обладатель шведского Грэмми за диск Andetag (1999).

Дискография

С Samla Mammas Manna 
 Samla Mammas Manna 1971
 Måltid 1973
 Klossa Knapitatet 1974
 Snorungarnas Symfoni 1975

С Zamla Mammaz Manna 
 Schlagerns Mystik / För Äldre Nybegynnare (The Mystery of Popular Music / For Older Beginners) 1977
 Familjesprickor (Family Cracks) 1980

С von Zamla 
 Zamlaranamma 1982
 No Make Up 1984

С Ramlösa Kvällar 
 Ramlösa Kvällar (Nights Without Frames) 1977

С Fem Söker En Skatt 
 Fem Söker En Skatt 1995

С Looping Home Orchestra 
 Vendeltid 1987
 Lars Hollmer. Looping Home Orchestra Live 92-93 (DOOR FLOOR SOMETHING WINDOW) 1994

С Accordion Tribe 
 Accordion Tribe (live, 1998)
 Sea of Reeds (2002)
 Lunghorn Twist (2006)

С японским джазовым коллективом 
 SOLA 2000

С Fanfare Pourpour 
 KARUSELL MUSIK 2007

Сольные альбомы 
 XII Sibiriska Cyklar 1981
 Vill Du Höra Mer 1982
 Från Natt Idag 1983
 Joggingcharleston (Single, 1984)
 Tonöga 1985
 The Siberian Circus 1993
 Vandelmässa 1995
 Andetag 1998
 Viandra 2007

Примечания 

Аккордеонисты Швеции
Клавишники Швеции
Экспериментальные музыканты
Музыканты прогрессивного рока
Музыканты авант-прога
Кинокомпозиторы Швеции